Шарковский — фамилия. Известные носители:
 Шарковский, Александр Николаевич (1936—2022) — советский и украинский математик.
 Шарковский, Тимофей Сергеевич (род. 2004) — белорусский футболист.